Приекуле:

 Приекуле () — город на западе Латвии, центр Приекульского края Латвии.
 Приекуле () — железнодорожная станция в городе Приекуле.

См. также 
 Прекуле () — город в Клайпедском районе Клайпедского уезда Литвы.
 Приекули () — село на севере Латвии.